Aibolitus medicinus — ископаемый вид крылатых насекомых из рода Aibolitus семейства Protembiidae из отряда Cnemidolestodea.

История открытия 
Ископаемые остатки были найдены в Пермской области (Чекарда). Возраст находки — нижний пермский период (Приуралье), около 279,5—272,5 млн лет.

Описание 
Длина тела: самцы — 10 мм, самки — до 18 мм. Переднее крыло: самцы — 10—12 мм, самки — 15 мм. Заднее крыло: самцы — 9 мм, самки — 14 мм.

Классификация 
С 2016 в составе семейства Protembiidae из подотряда Parmapterina отряда Cnemidolestodea. Первоначально род сближали с родом Sojanoraphidia (Sojanoraphidiidae , Grylloblattodea).

 Protembiidae

Примечания

Литература 
 Novokshonov V. G., Storozhenko S. Yu. New genus of the family Sojanoraphidiidae (Grylloblattida) from lower Permian of Urals. — Far Eastern entomologist. 1996. N 33: 1—4. (Новокшонов В. Г., Стороженко С. Ю. Новый род семейства Sojanoraphidiidae (Grylloblattida) из нижней перми Урала // Дальневосточный энтомолог. 1996. N 33. C. 1—4.).

Ссылки 
 †Aibolitus medicinus Novokshonov and Storozhenko 1996 (winged insect). fossilworks.org

Фоссилии, описанные в 1996 году
Cnemidolestodea
Насекомые пермского периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии из пермских отложений России